An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel gibt es 20 verschiedene Studentenverbindungen, die unterschiedlichen Korporationsverbänden angehören.

Liste 
Nach Anciennität geordnetfarbenführend=Die Verbindung hat Farben, ihre Mitglieder tragen diese jedoch nicht als äußeres Erkennungszeichen (bspw. durch Band oder Schleife)

Literatur 
 Ernst Hans Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig, 1924/25, S. 74–77.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Hochschulgruppen und Studentenverbindungen an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

!
Kiel